156-й пехотный Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Формирование и кампании полка 
Сформирован 6 ноября 1863 г. из 6-го резервного батальона Кубанского пехотного полка (сформированного 16 декабря 1845 г.); 25 марта 1864 г. Елисаветпольскому полку присвоен № 156. 1 августа 1874 г. полк приведён в состав 4 батальонов; на сформирование 4-го батальона поступил Ахалцыхский крепостной батальон (сформированный 18 января 1830 г.); 25 марта 1891 г. князь Павел Дмитриевич Цицианов был назначен вечным шефом полка и полк наименован 156-м пехотным Елисаветпольским генераля князя Цицианова.

Елисаветпольский полк принимал выдающееся участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. 4 мая 1877 г. полк взял штурмом форт Эмир-Оглы-Табия, расположенный на Гелявердынских высотах, впереди Ардагана. 10 мая Елисаветпольский полк, в составе правой колонны главных сил, под начальством генерал-лейтенанта Девеля, был двинут к Карсу. После ряда стычек, мелких боёв и рекогносцировок Елисаветпольский полк принял видное участие в трёхдневном бою 20—22 сентября у Аладжинских высот и 3 октября во взятии фронтальной атакой Аладжинской позиции. 23 октября Елисаветпольский полк, в составе колонны князя Амираджибова, принял участие во взятии д. Узун-Ахмета, составлявшей центр Деве-Бойнской позиции.

Во время Первой мировой войны полк находился в составе 1-го Кавказского корпуса, участвовал в июльской операции 1915 г., в тяжелейших боях на Деве-Бойнской позиции. 2 февраля 1916 г. при общей атаке 39-й пехотной дивизией важнейшей точки Деве-Бойну форта Чобан-Деде полк понёс колоссальные потери, однако форт взял и укрепился в нём. Это событие явилось ключевым для успешного завершения Эрзерумской операции русских войск.

Полковой праздник — 8 ноября

Знаки отличия 
 Георгиевское знамя с надписью: «За взятие Ардагана 4 и 5 мая и за сражение на Аладжинских высотах 3 октября 1877 г.»
 Поход за военное отличие — за войну 1877—78 гг.

Командиры полка 
 12.12.1863 — 06.04.1865 — полковник Армашевский, Игнатий Иванович
 06.04.1865 — 10.12.1865 — полковник Фролов, Николай Петрович
 10.11.1865 — 09.01.1877 — подполковник (с 10.12.1865 г. — полковник) Разумихин, Павел Иванович
 09.01.1877 — 08.11.1877 — полковник князь Амираджибов, Михаил Кайхосрович
 13.11.1877 — 31.10.1881 — полковник Мазаракий, Владимир Иванович
 31.10.1881 — 18.11.1882 — полковник Журавлёв, Никита Степанович
 18.11.1882 — 20.04.1893 — полковник Ушаков, Иван Яковлевич
 23.08.1895 — 10.05.1897 — полковник Бабич, Михаил Павлович
 24.10.1900 — 26.11.1901 — полковник Мартынов, Михаил Васильевич
 20.03.1908 — 23.08.1912 — полковник Осипов, Александр Степанович
 23.08.1912 — 29.11.1915 — полковник Цейханович, Николай Фёдорович
 29.11.1915 — 22.10.1917 — полковник (с 20.05.1917 генерал-майор) Фененко, Михаил Яковлевич
 22.10.1917 — хх.хх.хххх — полковник Бензенгр, Александр Васильевич
 в 1917 — полковник Фёдоров, Михаил Николаевич (избран командиром полка в 1917 году солдатским комитетом).

Шеф полка 
 25.03.1891 — 1918 — генерал князь Цицианов, Павел Дмитриевич (вечный шеф).

Известные люди, служившие в полку

Примечания

Литература 
 
 
 Корсун Н. Г. Кавказский фронт Первой мировой войны — М., 2004
 Натиев Д. С. Памятка Елисаветпольца. Краткая история 156-го пехотного Елисаветпольского генерала князя Цицианова полка (1863-1898 гг.). Издание для солдат — СПб., 1899
 Натиев Д. С. Елисаветпольцы. История 156-го пехотного Елисаветпольского ген. кн. Цицианова полка. 1863-1913 — Изд. 2-е, знач. доп. — Тифлис, 1913.
 Яновский К. А. 156-й пехотный Елисаветпольский генерала князя Цицианова полк во время Турецкой войны 1877—1878 гг. — Тифлис, 1897. на сайте Руниверс — репринтное издание: 

Пехотные полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году